Фролово — село в Чучковском районе Рязанской области России, входит в состав Завидовского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 9 км на юго-запад от центра поселения села Завидово и в 20 км на юго-запад от райцентра посёлка Чучково.

История 
Первоначальное построение церкви в селе Фролове неизвестно, но она упоминается в окладных книгах 1676 года. При отчислении в 1779 году села Фролова от Шацкого к Елатомскому уезду, в нем состояло 170 душ муж. пола, а владельцем его показан премьер-майор Антон Крыжаловский. В XIX веке церковь в селе была упразднена, а приход приписан к Протасьеву Углу.

В XIX — начале XX века сельцо Фролово входило в состав Остро-Пластиковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 61 дворов.

С 1929 года село являлось центром Фроловского сельсовета Чучковского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Протасьево-Углянского сельсовета, с 2005 года — в составе Завидовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чучковского района